Zet oder ZET steht für:
 Zagrebački električni tramvaj, das kommunale Verkehrsunternehmen der kroatischen Hauptstadt Zagreb
 Zet (Manetho), wahrscheinliche Abkürzung von Manetho für unbekannte altägyptische Pharaonen 
 „Zet“ oder „Z“, im Knastjargon für Zuchthaus (veraltet)
 ehemaliger Fliegerhorst Goslar (IATA-Code)

Siehe auch:
 Zett
 Z (Begriffsklärung)
 CET

Abkürzung